Frédéric Baron, né le 26 juillet 1961 à Cholet, est un bassoniste français.

Biographie 

Frédéric Baron est né à Cholet en 1961.

Pianiste de formation ( prix du concours international Léopold-Bellan en 1980
), médaille d’or de saxophone du conservatoire de musique d’Angers dans la classe de Guy Bordier, il commence à  l’étude du basson avec le même professeur.

Il entre en 1981 au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Maurice Allard, suivant également les cours d’analyse musicale de Ginette Keller, de formation musicale de Jacqueline Challan, de déchiffrage instrumental d’André Rabot, de musique de chambre de Christian Lardé et de classe d’orchestre de Jean-Sébastien Béreau. 

Toutes ces études couronnées par un premier prix, il est alors recruté comme basson-solo à l’Orchestre de l’Opéra de Marseille en septembre 1983, poste qu’il occupe toujours à ce jour.

Parallèlement à son activité de musicien d’orchestre, il mène une intense activité de chambriste et de pédagogue, devenant en 1987 le président fondateur du Quintette à vent de l’Orchestre philharmonique de Marseille (ensemble qui prendra plus tard l’appellation de Quintette à vent de Marseille).

Le Quintette est récompensé par quatre diapasons en 1993 pour son disque consacré à la musique française. Soucieux de développer le répertoire de sa formation, l’ensemble collabore avec des compositeurs tels que Lucien Guérinel, Riccardo Del Fra, Régis Campo, Georges Bœuf, Olivier Kaspar. Les membres du Quintette à vent de Marseille fondent en 2001 l’Institut Français des Instruments à Vent, dont Frédéric Baron devient le directeur artistique. Inscrit dans une démarche militante, l’Institut organise sous son impulsion une académie d’été consacrée aux instruments à vent sur le Campus Universitaire de Marseille-Luminy, puis deux manifestations de référence uniques au monde : la Biennale internationale de quintette à vent (1995-2015) et le Concours international de Quintette à Vent Henri Tomasi (2001-2015). Des phalanges de renommée internationale comme le Quintette Wingra (Madison), Pentaedre (Montréal), le Quintette de la Philharmonie de Berlin, celui de Prague ou le Quintette Moragues ont collaboré à ces deux projets.

Frédéric Baron est également basson-solo des orchestres de chambre suivants : les Solistes de Marseille (1984-1986), l’Ensemble Orchestral de Marseille (1987-1989) et l’Ensemble Télémaque depuis sa création en 1994, formation au sein de laquelle il interprète le répertoire de toutes les esthétiques musicales contemporaines, réalisant notamment la création « Ode à Victor » composée par le Directeur Musical Raoul Lay.

Frédéric Baron interprète à de nombreuses reprises des concertos ou symphonies concertantes, tant dans la programmation de l’Orchestre philharmonique de Marseille que lors de congrès internationaux consacrés au basson ou aux anches doubles.

Il est professeur de basson et de musique de chambre au conservatoire Michel Petrucciani d’Istres depuis 1984.

Membre de l’équipe pédagogique de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (2007-2009), régulièrement sollicité comme membre de jury des concours des conservatoires de sa région mais aussi des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris (2017) et Lyon (de 1991 à 2018), il est également convié à donner des classes de maîtres lors de ses nombreuses tournées à l’étranger au sein du Quintette à vent de Marseille : États-Unis, Canada, Allemagne, Kazakhstan, Lituanie, Tchéquie…

Discographie 

 1986 (2003) : Henri Tomasi : Ballade écossaise pour harpe, orchestre à cordes et trio d’anches, Marielle Nordmann, les Solistes de Marseille, Lyrinx
 1989 : Le Bal du Citoyen, danses et contredanses de la Révolution, l’ Ensemble Orchestral de Marseille, Adda
 1991 : Marius Constant : Des droits de l’homme, Orchestre Philharmonique de Marseille, Cybelia
 1992 : Ravel, Milhaud, Guérinel, Tomasi, Fauré, Quintette à vent de l’Orchestre Philharmonique Marseille, Plein Jeu, DMP 9207 C
 1996 : Lalo Schifrin, Les plus belles musiques de films, Orchestre Philharmonique de Marseille, WEA MUSIC
 1997 : Henri Tomasi : Requiem pour la paix, Orchestre Philharmonique de Marseille, Naxos
 2003 : Riccardo Del Fra : musique du film Un couple épatant, de Lucas Belvaux, Universal, LC 07340
 2013 : Henri Tomasi : Retour à Tipasa, Orchestre Philharmonique de Marseille, Ad Vitam Records
 2013 : Le Quintette à Vent de Marseille joue Lucien Guérinel, Triton, TRI331187
 2018 : Bohuslav Martinu, Double concertos, Orchestre Philharmonique de Marseille, Pentatone
 2018 : A Certain Slant of Light, Orchestre Philharmonique de Marseille, Pentatone

Références

Liens externes 

Bassoniste français
Naissance à Cholet
Naissance en juillet 1961